Лупиніс, Лупинос — українське прізвище.

 Лупиніс Анатолій Іванович (21 липня 1937, Новоолександрівка, Червоноармійський район, Донецька область, УРСР — 5 лютого 2000, Київ) — український політичний та громадський діяч, дисидент.
 Лупинос Дмитро Віталійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.